Чемпионат мира по танковому биатлону 2019 года проходил с 3 по 17 августа на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках V Армейских Международных Игр «АрМИ-2019».

В соревнованиях участвовали 23 команды со всего мира, команды Индии и ЮАР отказались от участия. Команды-участники впервые разделены на два дивизиона. Распределение произошло на основании рейтинга команд, составленного по итогам соревнований прошлого года.

В сильнейшую группу попали Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия, Сербия и Сирия.
Во второй группе выступали Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, Уганда, Узбекистан, Ангола, Судан и Куба.

На «Танковом биатлоне — 2019» прошло четыре полуфинала и два финала.

Судейская коллегия

Судьи первого дивизиона 
  Сакит Вердиев (Азербайджан, Полковник)
  Гагик Геворгян (Армения, Подполковник)
  Андрей Некрашевич (Белоруссия, Генерал-Майор)
  Луис Кастро (Венесуэла, Подполковник)
  Вахаб Хадем Сотер (Иран, Генерал)
  Юрий Аскаров (Казахстан, Полковник)
  Виктор Косачев (Киргизия, Полковник)
  Яо Цзян (Китай, Полковник)
  Турманх Цэрэнбадам (Монголия, Полковник)
  Алексей Рощенко (Россия, Полковник)
  Сергей Нартымов (Россия, Полковник)
  Раде Адамович (Сербия, Подполковник)
  Мухамед Такла (Сирия, Полковник)

Судьи второго дивизиона 
  Карлош Фута (Ангола, Капитан)
  Нгуен Конг Кунг (Вьетнам, Подполковник)
 
  Марьен Лопез (Куба, Подполковник)
  Юсеф Аль-Рабия (Кувейт, Полковник)
  Сомсай Чантинявонг (Лаос, Подполковник)
  Чо Свей Лин (Мьянма, Полковник)
  Мухаммад Мудасир (Судан, Старший лейтенант)
  Насимджон Шарипов (Таджикистан, Полковник)
  Джексон Каджуба (Уганда, Полковник)
  Жумабой Аташев (Узбекистан, Подполковник)
Главный судья:  Роман Бинюков

Участники

Команды, ранее участвовавшие на чемпионате мира

Дебют

Отказ

Несостоявшийся дебют

Индивидуальная гонка

Цвета команд в заездах индивидуального этапа

Первый дивизион

Результаты заездов экипажей Первого дивизиона

Второй дивизион

Результаты заездов экипажей Второго дивизиона 

 Третий экипаж команды Зимбабве был снят с заезда за нарушение правил техники безопасности (игнорирование требований судьи)

Командные итоги индивидуальных заездов 
Первый дивизион

Второй дивизион

* Общее время команды Зимбабве не учитывается из-за дисквалификации экипажа № 3.

Полуфинальные заезды эстафеты

Цвета команд в заездах полуфинальной эстафеты

Финальные заезды

Цвета команд в заездах финальной эстафеты

Первый дивизион

Второй дивизион

Призёры соревнований 
Результаты финала I дивизиона

Результаты финала II дивизиона

Примечания

Ссылки 
 Международная общественная организация «Федерация танкового биатлона»
 Юридическая газета

Чемпионаты мира по танковому биатлону
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2019 году
Август 2019 года
Спорт в России в 2019 году